Cârţa est le nom de plusieurs localités de Roumanie : 
 Cârţa, une commune du judet de Harghita
 Cârţa, une commune du judet de Sibiu
 le monastère de Cârţa.